

Дани сећања 

190-е пне.